Иван Гринцов:
 Гринцов, Иван Алексеевич (1888—?) — штабс-ротмистр 18-го гусарского Нежинского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Гринцов, Иван Григорьевич (1935—2019) — советский и украинский партийный деятель.